Anicet est un nom propre.

Prénom 
Anicet est un prénom masculin d'origine grecque dérivé de « Aniketos » qui signifie « invincible ».

Personnalité désignée par ce prénom 
 Anicet (), affranchi de Néron
 Anicet Le Pors, ministre communiste des deuxième et troisième gouvernements de Pierre Mauroy de 1981 à 1984.

Saints des Églises chrétiennes 
 Anicet (mort en 166), 11 pape de 155 à 166 ; célébré le 17 avril
 Anicet Koplin (mort en 1944), avec Joseph Jankowski, bienheureux prêtres et martyrs au camp de concentration d'Auschwitz ; célébrés le 16 octobre

Patronyme 

 Auguste Anicet-Bourgeois (1806-1861), auteur dramatique français ;
 Christian Anicet (1942-2014), journaliste sportif sur Réunion 1re pendant 30 ans ;
 Michael Anicet, danseur et chorégraphe gabonais ;
 Victor Anicet (1938-), plasticien et céramiste

Voir aussi 
 Saint-Anicet, une municipalité de paroisse dans la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent au Québec (Canada), située dans la région administrative de la Montérégie
 Anicet ou le panorama, roman, le premier roman de Louis Aragon, publié en 1921

Sources et références 
.